La palabra cob: 
Cobb, podría referirse a una ciudad californiana
Cob, hace referencia a ciertos materiales económicos y resistentes de construcción edilicia

Las siglas COB pueden significar:
Confederación Obrera Brasileña, confederación sindical de Brasil, de ideología anarcosindicalista.
Central Obrera Boliviana, central plural histórica de sindicatos mineros bolivianos.
Close Of Business, en inglés, hora diaria de cierre de negocios.
Comité Olímpico Búlgaro.
Comité Olímpico Brasileño.
Colegio Oficial de Biólogos.
Club Ourense Baloncesto.
Children Of Bodom, banda de metal de Finlandia.